Variações bezeichnet:
 Variações (Film), portugiesischer Spielfilm von João Maia (2019)

Variações ist der Familienname folgender Personen:
 António Variações (1944–1984), portugiesischer Sänger und Komponist